Monte Verde är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Lampazos de Naranjo och delstaten Nuevo León, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Monte Verde ligger  meter över havet.

Terrängen runt Monte Verde är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Monte Verde. Runt Monte Verde är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bustamante,  km söder om Monte Verde. Omgivningarna runt Monte Verde är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Nuevo León